Ба́ттерс (, при рождении Леопольд Стотч, ) — персонаж сериала «Южный Парк», один из ведущих персонажей мультипликационного сериала «Южный парк».

Несмотря на то, что Баттерса на самом деле зовут Леопольд, и родители, и знакомые зовут его исключительно по прозвищу, которое является каламбуром: «Баттерс Стотч» — butterscotch (ириска). Когда в серии «Марджорин» Баттерс изображает девочку, он берёт себе имя Марджорин, что тоже является каламбуром: butter — сливочное масло, margarine — маргарин.

Баттерс — слабовольный, наивный, добрый и мягкий ребёнок, противоположность Эрика Картмана. Его постоянно подавляют и унижают, вольно или невольно, жестокие родители или одноклассники (в основном Картман). Среди многочисленных примеров невезения Баттерса — его день рождения, приходящийся на 11 сентября (день американской национальной трагедии). Малоубедительные попытки сопротивляться подобному отношению находят выражение главным образом в «альтер эго» Баттерса — профессоре Хаосе. Невольно пародируя суперзлодеев из комиксов, он без особого успеха пытается уничтожить мир.

Баттерсу посвящена серия, названная «Butters' Very Own Episode» (Собственный эпизод Баттерса). Вместо обычной заставки мультфильма в этой серии стоит заставка «Butters Show» (Шоу Баттерса). После этого в нескольких сериях 6 сезона Баттерс, подбегая в заставке к надписи «South Park», пытается показать табличку с надписью «Butters Show», а позже в образе профессора Хаоса валит надпись «South Park» на землю.

Из эпизода «Картман сосёт» известно, что у Баттерса первая группа крови.

В эпизоде «Голос предков» говорится, что родиной Баттерса являются Гавайи.

Номер дома Баттерса — 1020. День рождения — 11 сентября. По знаку зодиака: Дева.

Появление персонажа 
Впервые Баттерс появляется в первом эпизоде сериала «Картман и анальный зонд», его вид немного отличается от привычного облика Баттерса в других сезонах. В серии «Набор веса 4000» во время репетиции школьного спектакля можно заметить, что один из мальчиков, в роли первопроходца бьёт Пипа. На нём надета шляпа из енота, однако по цвету волос и одежде можно догадаться, что это Баттерс. Однако образ начинает раскрываться не сразу: первое слово он произносит в серии «Домики для игр», передавая записку по классу. В полнометражном фильме «Южный парк: больше, длиннее и без купюр» Баттерс дотрагивается до Картмана, который видел фильм Терренса и Филлипа, по его же приказу. Первоначальным именем этого персонажа было «Пуфф Пуфф» (). Впервые характер Баттерса получает существенное развитие в серии «Два голых парня в горячей ванне»

Характер 
Характер Баттерса списан с режиссёра-аниматора «Южного парка» Эрика Стофа. На это намекают в серии «Очень дерьмовое Рождество», когда Баттерс делает нарисованные фигурки Стэна, Кайла, Картмана и Кенни для их рождественского мультфильма.

В серии «Набор веса 4000» можно заметить, что Баттерс бьёт Пипа, а в серии «Увлекательная фонетика с обезьянкой» он один из инициаторов издевательств над Марком. Однако, уже в серии «Два голых парня в горячей ванне», первом значительном появлении Баттерса, заметны его инфантильность и наивность. Он надевает женскую одежду, потому что ему это кажется забавным, распевает песенки с Пипом и готов общаться с первоклассником, что немыслимо для Стэна. Во многих других сериях Баттерс также кажется слишком инфантильным даже по сравнению с остальными детьми: в серии «Очень дерьмовое Рождество» он восхищается сценкой, разыгранной ко дню благодарения детсадовцами, в серии «Удивительный дар Картмана» читает детские шуточные комиксы, в серии «Занимайтесь любовью, а не Warcraft’ом» оказывается единственным из четвероклассников, играющим не в «World Of Warcraft», а в «Hello Kitty Island Adventure».

Как правило, Баттерс настолько наивен, что не всегда адекватно воспринимает происходящее вокруг. К примеру, в эпизоде «Собственный эпизод Баттерса» после того, как его мать пыталась его убить, он возвращается домой, не понимая, что случилось. В том же эпизоде он беседует со мрачным водителем трейлера о песенке, которую поют в его любимом ресторане. Однако, в эпизоде «Изюминки» мы неожиданно видим Баттерса способным на умные и глубокие мысли об отношениях людей. Несмотря на все сложности, Баттерс остаётся оптимистом.

Таланты 
Впервые мы видим Баттерса поющим в эпизоде «Кое-что, что можно сделать пальцем», когда тот безуспешно проходит прослушивание в мальчиковую группу Картмана. В дальнейшем, в эпизоде «День эрекции», Баттерс пытается исполнить на школьном конкурсе талантов песенку «Lu Lu Lu», которую до этого напевает в эпизоде «Видеонабор тупой испорченной шлюхи». В серии «Тяжёлый христианский рок» выясняется, что у Баттерса есть ударная установка, на которой он хорошо играет. К тому же Баттерс в эпизоде «Канада бастует» оказывается в списке самых просматриваемых роликов на YouTube, с песней «what what in a butt» — все ошибочно начинают думать, что это маленький голубой мальчик (Клип на песню, как и сама песня спародированы: Samwell — «What What (In the Butt)» ).

Когда-то Баттерс занимался чечёткой и вышел в финал национального конкурса чечёточников. Однако здесь его постигла неудача: во время выступления с его ноги слетел ботинок, в результате чего погибло одиннадцать человек. В серии «Вас только что в’ли в ж’у» Баттерс вновь танцует чечётку вместе с танцевальной командой Стэна и снова убивает нескольких человек слетевшим ботинком; впрочем, в итоге благодаря этому команда побеждает в, казалось бы, проигранном поединке. В результате занятий чечёткой, Баттерс отлично танцует современные танцы, что демонстрирует в молодёжном клубе в эпизоде «Асспен».

Баттерс занимается спортом: в серии «Женщина с приросшим эмбрионом» он участвует в команде по доджболу, в серии «Всё ради поражения» — по бейсболу. Судя по всему, он является фанатом спортсмена Джона Илуэя.

В эпизоде «Тяжёлый христианский рок» Баттерс мгновенно перемножает 2 многозначных числа, названных ему Картманом.

Возможно, наиболее выдающимся достижением Баттерса является спасение всех когда-либо существовавших воображаемых персонажей, а также Пентагона, Стэна, Кайла и Картмана в эпизоде «Воображляндия, эпизод III». Во время битвы между хорошими и плохими воображаемыми персонажами он в качестве «избранного» воображает вещи, которые должны помочь хорошей армии, и они немедленно появляются среди них. В конце концов, когда вся Воображляндия оказывается уничтоженной ядерным взрывом, «избранный» выживает и, вообразив, чтобы всё стало как раньше, оживляет и спасает всех.

В эпизоде «Большая общественная проблема» «тихий» Баттерс рисует граффити, а в эпизоде «Очень дерьмовое Рождество» он идеально рисует всех основных персонажей сериала.

Профессор Хаос 
Профессор Хаос — «второе я» Баттерса, которое появляется после того, как главные герои отвергают Баттерса в качестве своего нового лучшего друга в одноимённом эпизоде. Этот персонаж — пародия на суперзлодеев из комиксов (в частности, на Доктора Дума и Магнето), он носит шлем и плащ (в этом образе его узнают только родители), при его появлении звучит «страшная» музыка; однако злодейства профессора Хаоса не выходят дальше перепутанных заказов в ресторане или скомканного белья. Даже когда профессор Хаос пытается разрушить озоновый слой или затопить Землю, это выглядит не более чем как детская игра. А в серии «Это уже было в "Симпсонах"» выясняется, что профессор Хаос не способен придумать злодейского поступка, которого не было бы в «Симпсонах». Однако, у профессора Хаоса есть помощники — второклассник Дуги, который не хочет, чтобы над ним смеялись из-за его очков, и берёт имя «генерал Бардак», и «приспешники» — хомячки, которых профессор Хаос считает злодейскими существами. Существование профессора Хаоса Баттерс считает страшным секретом, однако, когда он пытается открывать его Стэну в эпизоде «Я и моё будущее», тот даже не обращает внимания (думая, что Баттерс признаётся ему в гомосексуальности).

В эпизоде «Сумасшедшие калеки» профессор Хаос и генерал Бардак каким-то чудом оказываются в компании суперзлодеев, собранных Кристофером Ривом. В эпизоде «Славные времена с оружием» Баттерс надевает костюм профессора Хаоса, пытаясь противостоять детям, не взявшим его поиграть с ними в ниндзя. В этом эпизоде Баттерс получает серьёзную травму глаза, вполне возможно именно поэтому долгое время профессор Хаос не появлялся в сериале; вновь мы видим его вместе с генералом Бардаком в серии «Вперёд, Бог, вперёд». История профессора Хаоса получает продолжение в эпизоде «Енот» — теперь у Баттерса и Дуги есть свой «штаб Хаоса» — гараж, заполненный всевозможными «смертельно опасными» предметами. Возможно, теперь Баттерс воспринимает свою роль более серьёзно, чем ранее — Профессор Хаос проводит расследование, выясняя, кем на самом деле являются Енот и Мистерион и не боится вступать с ними в бой — вероятно, события эпизода «Ненаказуемый» значительно улучшили его самооценку.

Вне «образа» профессора Хаоса Баттерс практически не способен оскорбить или обидеть кого-нибудь: это случается либо с теми, кто постоянно его допекает (в основном с Картманом), либо из желания выделиться перед тем же Картманом, изображающим из себя друга, или перед всей компанией четвероклассников.

Взаимоотношения

С родителями 
Родители Баттерса жестоки и деспотичны, и иногда создаётся ощущение, что на самом деле они к нему совершенно равнодушны. Например, в серии «Видеонабор тупой испорченной шлюхи» они продают Баттерса Пэрис Хилтон, мотивируя это тем, что должны заботиться «о других членах семьи» — то есть о себе. В серии Джаред и его помощники родители жестоко избивают Баттерса после того, как Картман, имитируя его голос, обзывает их неприличными словами по телефону (причём Картман получал удовольствие от этой сцены). В серии «Смерть Эрика Картмана» родители, думая, что Баттерс сошёл с ума, отправляют его на жуткие садистские процедуры в клинику. В той же серии они пугают Баттерса выдуманной болезнью «супер-СПИД». Однако, когда Стивен и Линда Стотч думают, что Баттерс умер, они ужасно расстраиваются и даже пытаются его воскресить (пародия на «Кладбище домашних животных» С. Кинг).

Один из главных страхов Баттерса — остаться под домашним арестом. Однако, несмотря на его попытки этого избежать, регулярно именно так и происходит (причём иногда совсем не по его вине — например, родителям начинает ни с того, ни с сего казаться, что он корчит им рожи. Или за то, что продукты в кладовке расставлены не по алфавиту). Особенно Баттерс боится отца, которого называет «сэр» и старается слушаться беспрекословно. Тот особенно любит наказать сына ни за что. Например, в эпизоде «Туалетная бумага» происходит диалог:

— Баттерс, почему тебя посадили в тюрьму?— Они допрашивали меня 48 часов, а затем вкололи сыворотку правды.— И это твоё оправдание? Баттерс, ты будешь наказан!

В эпизоде «Ненаказуемый», стремясь хоть как-то отгородиться от родителей, Баттерс присоединяется к группе школьников, играющих в вампиров. Он слишком серьёзно воспринимает их игру и заявляет родителям, что теперь он не живой и его нельзя наказать — поначалу это даже срабатывает.

В эпизоде «Картман сосёт» отец (не зная что с Баттерсом всё в порядке) отправляет его в исправительный лагерь для малолетних гомосексуалов, хотя сам Стивен — латентный гомосексуал. Ранее в эпизоде «Изюминки» спорил с женой, станет ли Баттерс «голубым» на деньги и выиграл, когда Баттерс объявил о своей любви к девочке.

Иногда Баттерс пытается сбежать от чрезмерной «опеки» родителей: например, в серии «Туалетная бумага» выясняется, что он несколько раз добровольно садился в тюрьму за преступления, которых не совершал.

О других членах семьи Баттерса известно мало; однако, согласно эпизоду «ШИКАРН-О», у него есть дядя и тётя в Лос-Анджелесе, с которыми у него хорошие отношения. Баттерс иногда навещает их.

В эпизоде «Собственный эпизод Баттерса» мать Баттерса сошла с ума, и пыталась его утопить, пустив машину под откос к реке. Так же у Баттерса есть бабушка, которая тоже не отказывает себе в удовольствии поиздеваться над ним.

С одноклассниками 
Во многих сериях другие четвероклассники помыкают Баттерсом и издеваются над ним. Так, в серии «Картман вступает в NAMBLA» Картман, затащивший всех детей к педофилам, решает подослать к ним Баттерса, чтобы тот «отишачил за всех». В эпизоде «Тампоны из волос чероки», из Баттерса одноклассники делают открытку для заболевшего Кайла. В серии «А сиськи всё испортили», Баттерс сам объясняет правила любимой всеми игры: «Мы кидаем камнем в проезжающую машину, а потом во всём обвиняем меня». В серии «Славные времена с оружием» Кенни попадает Баттерсу в глаз сюрикэном, после чего дети волнуются только о том, чтобы не попасться родителям, и в конце концов решают, переодев Баттерса щенком, отправить его в ветеринарную клинику. В эпизоде «Марджорин» одноклассники заставляют Баттерса сымитировать самоубийство, чтобы затем он притворился девочкой и проник на девичник.

Особенно Баттерс страдает от выходок Картмана. В эпизоде «Джаред и его помощники» тот голосом Баттерса обругивает по телефону родителей Баттерса и получает огромное наслаждение, видя, как те наказывают сына. В серии «Каса-Бонита» Баттерс больше недели сидит в бомбоубежище, когда Картман рассказывает ему о прилёте гигантской кометы и гибели цивилизации; целью Картмана является вместо Баттерса попасть в мексиканский ресторан-парк развлечений «Casa Bonita». В эпизоде «ШИКАРН-О» Картман, надев на себя картонный наряд, притворяется роботом, и Баттерс искренне ему верит. В эпизоде «Картман сосёт» Картман демонстрирует целый фотоальбом, в котором хранит сделанные им фотографии Баттерса с тампоном во рту, с лицом, вымазанным кошачьим калом, и так далее. Однако Баттерс верит, что Картман искренне дружит с ним, и зовёт его переночевать из дружеских побуждений, не слушая предостережений Кайла. В серии «Угроза самодовольства!» Баттерс, когда Кайл уезжает из города, становится для Картмана новым объектом для антисемитских шуточек, но Картману не нравится отношение Баттерса — он принимает это с радостью и на фразы вроде «заткнись, тупой еврей» с радостью говорит: «Да! Я глупый еврей!»

Даже несмотря на издевательства, Баттерс продолжает поддаваться на розыгрыши. В серии «У Усамы бен Ладена вонючие штаны», когда ему говорят задержать дыхание, он не смеет дышать до потери сознания. В серии «Маленькие борцы с преступностью» он сидит несколько дней в туалете у Картмана, пытаясь добыть образец спермы.

Начиная с первого эпизода шестого сезона после «окончательной» смерти Кенни, Баттерс заменяет Кенни для Стэна, Кайла и Картмана. Однако они не воспринимают его дружбу всерьёз: за глаза называют уродом, жестоко издеваются, называют «не-Кенни» и, когда им нужно, используют его, говоря: «А Кенни бы это сделал…» Например, Баттерс надевает на подбородок фальшивые яйца, чтобы участвовать в шоу уродов, толстеет, а затем делает липосакцию, чтобы сняться в рекламе китайского ресторана. Наконец, в эпизоде «Профессор Хаос» Баттерса отправляют «в отставку», мотивируя это тем, что он «слишком обсосный».

Однако, несмотря на это, Баттерс всегда остаётся частью компании четвероклассников, гуляет и участвует в играх вместе со всеми. В серии «Приходят соседи» объясняется, что они относятся друг к другу хорошо, но дразнят каждого за что-то своё — например, Баттерса за то, что он слабак. Постепенно Баттерс становится главным героям гораздо ближе, чем Картман: например, это заметно в эпизоде «Цццт». Кроме того, он легко заводит себе новых друзей: например, в серии «Мандомба» общается с новым учеником Бахиром.

Больше всего отношения Баттерса завязались именно с Кенни. Как оказалось, Кенни - единственный пацан, который нравится Баттерсу. В эпизоде «Кенни умирает», Баттерс нарисовал для него рисунок, на котором были видны Баттерс и Кенни, с надписью "I ♡ Kenny", что означало: "Я люблю Кенни".

С противоположным полом 
Отношения Баттерса с девочками складываются плохо. В сериале показана лишь одна его влюблённость — в «продажную» девочку из ресторана «Изюминки», заигрывающую с мальчиками за чаевые в эпизоде «Изюминки». Однако, Баттерсу в силу его наивности эти отношения кажутся искренними, он считает её «своей девушкой». Также в эпизоде «Видеонабор тупой испорченной шлюхи» Баттерс называет своей девушкой Пэрис Хилтон, которая забирает его к себе домашним любимцем. Из-за своей наивности Баттерс нередко совершает такие действия, за которые многие ошибочно считают его гомосексуалом (родители, Эрик, Кайл и Стэн).

Однако, Баттерс раньше многих других школьников узнаёт что-то о сексуальной жизни. В эпизоде «Возвращение братства кольца в две башни» он смотрит кассету с порнофильмом, в результате чего временно сходит с ума, а в эпизоде «Маленькие борцы с преступностью», после того, как он задумывается о груди матери Стэна, из него «выскакивает немного белой жидкости». В эпизоде «Видеонабор тупой испорченной шлюхи» он трогает вульву пьяной Пэрис Хилтон через её стринги. В эпизоде «День эрекции» Баттерс объясняет Джимми, что такое эрекция и секс. В серии «Козырная сучка Баттерса» Баттерс первый раз целует девочку (за деньги). Обдумывая случившееся, он приходит к выводу, что раз стал мужчиной — ему нужно зарабатывать деньги и начинать делать карьеру. В результате он становится успешным сутенёром этой, а затем и других девочек и взрослых женщин-проституток, но в итоге разочаровывается и уходит из «бизнеса», посчитав, что не имеет прав на их деньги, заработанные тяжким трудом.

В эпизоде «Что стало с моей страной?» Баттерс знакомится с канадской эмигранткой по имени Шарлотта, и поддерживает с ней отношения в последующем, после её обратного отъезда в Канаду.

Проявление агрессии 
Будучи искренним, добрым и отзывчивым ребёнком, Баттерс иногда совершает поступки (точнее помогает их совершить другим), которые никак не вяжутся с его образом в сериале. Но это объясняется вовсе не его равнодушием. Ведь Баттерс не только слишком доверчив, он совершенно не умеет отказывать. Его можно уговорить на что угодно, и если он и не поверит, что так действительно будет правильнее, он сделает это просто потому, что не смог сказать «нет». Нередко он действительно быстро поддаётся влиянию окружающих и, не задумываясь, прав ли он на самом деле, стремится судить так же, как судят (как ему кажется) другие. Но в любом случае ему легче помочь кому угодно, даже если он сомневается, хорошо ли это, чем твёрдо отказать и не делать вовсе. Не удивительно, что при всем презрении одноклассников они его ценят за безотказность и сговорчивость: в случае чего он никогда не будет требовать подробностей, никогда не будет допытываться «зачем» и «почему», и никогда не откажет.

Наиболее значительным примером может служить эпизод «Шоу о раке груди», когда Баттерс, услышав о предстоящей драке Картмана с Венди, приговаривает: «…надеюсь, что драка будет. Хочу увидеть, как Эрик вышибет из неё всю дурь…». Перед самым началом боя он нетерпеливо переминается с ноги на ногу и потирает ладони. А во время боя Баттерс кричит «Врежь ему, Венди!»

 в серии «Список» после того, как все узнали, что девочки признали Кайла самым некрасивым парнем в школе, Баттерс подбегает к расстроенному Кайлу и кричит ему: «Привет, урод!..»
 в эпизоде «Увлекательная фонетика с обезьянкой» Баттерс помогал друзьям привязывать новичка Марка изолентой к школьной скамейке. Позже он называет Марка крутым, увидев как новичок избивает Кайла.
 в эпизоде «Тупое преступление Картмана 2000» Баттерс называет Клайда самым жирным после Картмана, прекрасно осознавая, что тем самым обрекает друга на издевательства со стороны одноклассников.
 в серии «Тампоны из волос чероки» Баттерс вместе со Стэном отправляется вырезать почку у спящего Картмана.
 в серии «Правильное использование презерватива» Баттерс участвовал в войне с девчонками, а всё из-за того что мисс Заглотник неправильно преподавала девочкам сексуальное воспитание.
 в серии «А сиськи всё испортили», Баттерс принимает участие в массовой драке за право дружить с Бебе.
 узнав, что родители наняли актёра, играющего его «будущего-Я», Баттерс решает отомстить родителям и обращается к Картману с просьбой измазать в его доме стены говном (эпизод «Я и моё будущее»). Правда, здесь он скорее находится под влиянием Стена, который убеждает его отомстить родителям, и Картмана, который подсказывает как. Возможно, он просто не смог отказать Эрику.
 в эпизоде «Тяжёлый христианский рок» он обзывает Картмана, а затем пукает ему в лицо.
 в эпизоде «Китайская пробрема» он вместе с Картманом захватил китайский ресторан, угрожая посетителям и обслуживающему персоналу пистолетом, и из-за неаккуратного обращения с оружием отстрелил члены трём людям. Картман, возмущённый действиями Баттерса, отказался от намерения участвовать в борьбе против китайцев и сказал, что «не хочет видеть Америку обществом безнравственных членовредителей» (цитата)
 в эпизоде «Жидокабра» он называет Картмана, принявшего иудаизм, язычником (и кричит на него «Ты — жид пархатый!»), потому что тот мешает ему и остальным детям праздновать Пасху, уже не по желанию Картмана, а по своему собственному.
 в эпизоде «Яйца Баттерса» Баттерс набрасывается на Доктора Оза прямо на его телешоу.
 в эпизоде «Голос предков», где он начинает вести крайне агрессивно, оскорбляет всех и каждого, выводит из себя своих родителей и одноклассников, однако не трогает Кенни, которого считает «единственным нормальным в школе». Родители отправляют его на родную землю — на Гавайи, для самопознания и обретения душевного спокойствия, в чём ему помогает Кенни. Причиной его странного поведения — как выяснилось в конце эпизода — была зависть к Бену Аффлеку.
 В серии «Волшебный куст» Баттерс в ярости был недоволен тем, что Картман выложил видеоролик про мать Крейга.
 в эпизоде «Заточение в виртуальности» Баттерс, полагая, что он в виртуальной реальности, ударил отца в пах, угнал машину и пытался ограбить проститутку.

Однако, не менее действенными для Баттерса являются и постоянные издевательства Эрика Картмана. Баттерс не может удержаться от издевательского смеха, увидев, что Картман стал рыжим в эпизоде «Рыжие дети». А в начале эпизода «ШИКАРН-О» мальчик жалуется своему домашнему роботу (переодетому Картману), что больше всего его достали оскорбления и розыгрыши Эрика. Он вспоминает о том, как Эрик многократно выставлял его виноватым перед родителями. Чуть позже Баттерс грозится показать всему классу видеозапись, на которой Картман в женском купальнике и парике поёт песни Бритни Спирс. В конце эпизода Баттерс осуществляет угрозу и ставит видео на школьном кинопроекторе.

Некоторые фанаты полагают, что Баттерс догадался, что его робот на самом деле — переодетый Картман (однако подтверждения этой версии нет), но не подал виду, чтобы иметь возможность отплатить Эрику той же монетой. На протяжении эпизода Баттерс всячески мучит своего «робота», не давая ему ни есть, ни пить. Он заставляет Картмана носить тяжёлую поклажу, поёт ему глупые песни фальшивым голосом. Особо унизительным для Картмана было помогать Баттерсу в уборке дома и мытье посуды. В эпизоде показано, как Баттерс просит Эрика помочь вставить ему медицинскую свечу в задний проход, несмотря на то, что может это сделать без посторонней помощи.

В эпизоде «Улётное время» Баттерс впервые пытается побить Эрика за то, что он силой уволок Баттерса в центр развлечения во время школьной экскурсии. Также Баттерс наотрез отказывается отпустить руку Картмана даже в экстремальных ситуациях, так как их учитель приказал им держаться вместе.

Сексуальные расстройства, домогательства, гомосексуальность

Домогательства 
Будучи одним из самых слабых и беззащитных мальчиков Южного парка, Баттерс подвержен стрессам на сексуальной почве. Впервые в сериале это показано в эпизоде «Собственный эпизод Баттерса». Линда Стотч посылает сына выяснить, что же, собственно, её муж выбирает в качестве подарка на годовщину их свадьбы. Наивный и инфантильный Баттерс только в конце эпизода узнаёт, какой сексуальной ориентации его отец. В начале, следя за Стивеном, он видит, как его отец идёт в не знакомый Баттерсу кинотеатр «Жеребцы» на фильм «Сующий пожарный-9». Несмотря на компрометирующую афишу, Баттерс решает, что фильм, скорее всего, мелодрама, поскольку Стивен, выйдя через десять минут, выкидывает кусок скомканной туалетной бумаги. Придя домой, Баттерс рассказывает матери о том, как его папа боролся с «каким-то мужиком» в бане, не понимая, что видел их сексуальное сношение. Также по ходу развития сюжета мальчик, придя в баню, видит двух мужчин, занимающихся анальным сексом и мастурбирующего отца.

Из серии «Забастовка уродов» становится известно, что Баттерс может сознательно пойти на сексуальное унижение по необходимости или по просьбе друзей. Дети, стремясь выиграть приз на телепередаче, в которой ежедневно транслируют уродов и физически неполноценных людей, приклеивают к подбородку Баттерса латексную мошонку и отправляют его в Нью-Йорк. В серии «Марджорин» мальчики вынуждают Баттерса переодеться в платье, чтобы он смог попасть на девичник. А находясь вместе с остальными мальчиками в гостинице, полной педофилов, соглашается пойти и «отышачить за всю команду».

По всей видимости, Баттерс страдает комплексом неполноценности и, возможно, многими другими нервными и психическими расстройствами, хотя и в меньшей степени. Он не возражает, когда Кайл его называет «обсосным», но при этом смеётся, когда узнаёт, что Кайл — самый некрасивый мальчик в классе. Непоследовательное поведение Баттерса в событиях, имеющих сексуальный характер, также может свидетельствовать о психической неуравновешенности мальчика. В эпизоде «Канада бастует» друзья заставляют Баттерса сняться в видеоклипе, изображая гея, чтобы выложить запись в Интернет.

Наиболее откровенным примером домогательства по отношению к нему может служить эпизод «Картман сосёт» в котором Эрик, пока Баттерс спит, в начале берёт в рот половой член Баттерса, а позже под видом сюрприза пытается заставить мальчика повторить то же самое и с его членом. Аналогично с этим в серии «В погоне за рейтингами» под действием лошадиной дозы лекарств от кашля Баттерс раздевается и бегает по людной улице абсолютно голым. Также известно, что он единственный мальчик, кто подвергся «квифингу» со стороны девочек. А в эпизоде «Возвращение братства кольца в две башни» друзья по ошибке приносят Баттерсу кассету с порнофильмом, после просмотра которого у мальчика возникает сильнейшая психологическая зависимость от порнографии. Баттерс перестаёт вести себя адекватно и беспрерывно бормочет: «…Моя прелесть! Они забрали мою прелесть».

Начиная с этого эпизода и далее Баттерс становится более осведомлённым человеком в вопросах сексуального характера. Он даже объясняет своему приятелю Джимми Волмеру, зачем мужчине нужен эрегированный пенис. А когда Картман разыграл его, сказав, что на Землю упала громадная комета, и отвёз одураченного одноклассника на свалку, Баттерс, встретив там женщину, снял штаны и предложил немедленно приступить к сексу, с целью восстановить население Земли. Несколько позже Баттерсу удаётся потрогать половые губы пьяной Пэрис Хилтон.

Однако позже создатели сериала допустили существенный ляп в развитии сюжета. В эпизоде «Маленькие борцы с преступностью» по непонятной причине Баттерс забывает обо всём случившемся в прошлых эпизодах и на требование Картмана добыть образец спермы отвечает, что не знает как это делается. В эпизоде «Список» также выясняется, что Баттерс абсолютно не знает женской анатомии и удивляется, что у девочек нет яиц.

Также очевидно, что родители Баттерса воспитывают сына в обстановке, исключающей любые темы, имеющие хоть малейшее отношение к сексу. Несмотря на то что в сериале родители не дают прямого запрета, весьма необычное поведение Баттерса с собственными половыми органами косвенно это подтверждают. Баттерс боится (а, возможно, и брезгует) прикоснуться к своему пенису руками, хотя периодически ведёт оживлённые беседы со своими гениталиями (пример: «Привет моя пиписька! Не скучай, может тебя пощекотать? Давай, давай?»).

Гомосексуальность 
Периодически в сериале демонстрируется якобы склонность к гомосексуальности Баттерса. В серии «Два голых парня в горячей ванне» он предлагает Пипу и первокласснику Дуги переодеться в женскую одежду, посчитав, что будет забавно поиграть в «Ангелов Чарли». Также, проводя предвыборную кампанию вместе с Эриком, Баттерс едет на передвижном билборде одетый в юбку и бюстгальтер. Посмотрев порнографический фильм, Баттерс прыгает на плечо Кайла и начинает имитировать половой акт.

Примечательно, что во многих эпизодах мальчику нравится прижиматься к своим одноклассникам. Это особенно заметно в эпизодах «ШИКАРН-О» и «В погоне за рейтингами». Как раз это и могло стать причиной столь странного спора между его родителями (они спорили о том, станет ли Баттерс голубым или нет). Однако, такое поведение не обязательно может свидетельствовать о гомосексуальных наклонностях Баттерса, правильней предположить, что его поведение — это способ выразить симпатию и дружеское отношение. К тому же в эпизоде «Улётное время» он категорически пресекает все возможные намёки на его альтернативную сексуальную ориентацию.

Баттерса несколько раз ошибочно обвиняют в гомосексуальных наклонностях. Впервые это происходит в эпизоде «Я и моё будущее», когда Стэн, увидев его в костюме Профессора Хаоса говорит: «Ты гомик, Баттерс? Ради бога, я не против…». В серии «Туалетная бумага» Стэн вторично обвиняет Баттерса в гомосексуальности во время урока рисования. В эпизоде «Канада бастует» на возмущение Баттерса, что его ошибочно считают геем, Картман открыто заявляет, что Баттерс — голубой. Согласно эпизоду «Педики Южного парка», Баттерс, как и все остальные дети в школе, начинает одеваться по метросексуальной моде. На четвёртой минуте мультфильма его можно увидеть в обтягивающих джинсах и гламурном розовом топике с широким воротником.

Семья

Линда Стотч 

Линда Стотч () — мать Баттерса Стотча. Роль озвучивает Мона Маршалл.

В эпизоде «Сдохни, хиппи, сдохни» выясняется, что Линда — инженер; по этой причине она участвует в операции Картмана по уничтожению хиппи. Также Линда входит в Городской совет Южного парка в качестве казначея.

Линда, судя по всему, — куда более уравновешенный и добрый человек, чем её муж. В случаях, когда Баттерс пропадает или с ним что-нибудь случается, она куда сильнее Стивена переживает за сына. Когда в эпизоде «Смерть Эрика Картмана» они думают, что Баттерс сошёл с ума, она колеблется, наказывать его или позвонить в больницу; в итоге она звонит в больницу, а Стивен его наказывает. Тем не менее, она поддерживает сомнительные идеи Стивена вроде продажи Баттерса или отправки его на садистские опыты, а также спорит на деньги, станет ли Баттерс геем (она считает, что да). Крайний пример её негативного отношения к сыну — когда она сходит с ума и пытается его убить в эпизоде «Собственный эпизод Баттерса». Затем, думая, что действительно убила Баттерса, Линда пытается покончить с собой, а затем лжёт полиции, говоря, что её сына похитил «какой-то пуэрториканец».

Линда и Стивен празднуют годовщины своей свадьбы в ресторане «Бенниганс». Она считает, что Стивен каждый год дарит ей лучший подарок, чем она ему.

Стивен Стотч 
Сти́вен Стотч (), в некоторых сериях Крис () — отец одного из основных персонажей сериала, Баттерса. Первым заметным появлением в сериале является эпизод «История о мерзком приставании», однако в эпизоде «Пятерняшки 2000» среди митингующих и в эпизоде «Лагерь для толстяков» в зрительном зале на шоу Кенни Маккормика видно человека, в точности похожего на Криса (Стивена). Также его можно заметить на мгновение среди мародёров в эпизоде «Куролюб» и среди зрителей в студии в эпизоде «Гномы».

Наиболее характерная черта характера Стивена — это жестокое и агрессивное отношение к Баттерсу. Он постоянно наказывает сына за ничтожные провинности, требует обращения «сэр» и развивает в своём сыне многочисленные комплексы (к примеру, тот иногда начинает маниакально повторять «я должен научиться себя вести» или «последует наказание, жестокое наказание»). В эпизоде «Славные времена с оружием», когда Кенни проткнул Баттерсу глаз японским холодным оружием, отец в первую очередь потребовал объяснений у сына, которому и так было неимоверно плохо. Также он требовал от сына прекратить видеть по ночам кошмары. Самое страшное наказание для Баттерса — домашний арест, и Стивен регулярно подвергает сына ему (даже когда Баттерс говорил, что хочет покончить с собой, Стивен просил его спуститься, говоря, что посадит под домашний арест не больше чем на две недели). Иногда Стивен запугивает Баттерса несуществующими вещами, например, «супер-СПИДом». Согласно серии «Воображеньелэнд, эпизод III», Стивен, наказывающий своего сына, является первым образом, который создаёт при любой мысли воображение Баттерса.

Судя по всему, родители не особенно любят Баттерса. В серии «Видеонабор тупой испорченной шлюхи» они соглашаются продать его Пэрис Хилтон как домашнее животное (что у них в конце концов не получается, когда Пэрис оказывается внутри мистера Мазохиста), в эпизоде «Смерть Эрика Картмана» отдают на жуткие садистские опыты из-за того, что к тому является призрак (на самом деле — Эрик Картман, думающий, что он мёртв и может общаться только с Баттерсом), в эпизоде «Концлагерь терпимости» отдают в «Лагерь терпимости», напоминающий нацистские концлагеря, и на попытки Баттерса хоть что-то объяснить Стивен говорит: «Заткнись». В эпизоде «Воображляндия, эпизод III» родители наказывают Баттерса после того, как тот спасает всех воображаемых персонажей в мире, своих друзей и Пентагон вместо того, чтобы помочь матери убраться в подвале. В серии «Познавательная снафф-порнуха» по словам Баттерса бросил своего сына в колодец (как оказалось, речь шла об игре Minecraft).

В эпизоде «Марджорин», когда родители Баттерса подумали, что их сын превратился в монстра, Стивен убивает продавщицу занавесок, чтобы скормить сыну. Один из советов, который он даёт сыну — «Никогда не садись в машину к незнакомцам, если только это не лимузин».

Лишь изредка Стивен проявляет благоразумие: к примеру, в эпизоде «Я и моё будущее» он раньше, чем родители Стэна, решается рассказать сыну об обмане с целью отвадить детей от наркотиков, а в эпизоде «Мультипликационные войны, часть I» оказывается единственным, кому план прятать головы в песок в качестве защиты от террористов не кажется разумным.

Однажды Баттерс застал его за посещением кинотеатров с гомосексуальными порнофильмами, а затем «мужских бань», где тот занимался сексом с мужчинами и мастурбацией. Тем не менее, в дальнейшем Стивен иногда показательно (как и Мистер Гаррисон) демонстрирует свою гомофобию, частенько считая странное поведение Баттерса признаком гомосексуальности. К примеру, в эпизоде «Картман сосёт» он отправляет Баттерса в христианский исправительный лагерь для гомосексуальных детей. Однако, согласно серии «Изюминки», он поспорил с женой, станет ли Баттерс гомосексуалом (и выиграл, когда тот сообщил о своей любви к девочке).

Стивен в хороших отношениях с Рэнди Маршем и Джеральдом Брофловски, общается и со всеми остальными мужчинами Южного парка. Видимо, общаться с семьями Стэна, Кайла и Картмана родители Баттерса начали в то время, когда сами дети после смерти Кенни стали с Баттерсом ближе. В эпизоде «За два дня до послезавтра» Стивен вместе с Рэнди и Джеральдом отправляется в экспедицию по городу, который, как они думают, превращён в непригодное для людей место из-за результатов глобального потепления.

Несмотря на то, что Стивен (как и Линда) очень часто оказывается строг по отношению к Баттерсу, периодически в сериале показывается, что он всё же любит сына. Это можно заметить по эпизодам «Собственный эпизод Баттерса», «Я и моё будущее», «Славные времена с оружием», «Марджорин», «Городские суши» и другим.

Примечания

Литература

Ссылки 
 * Леопольд Баттерс Стотч на сайте South Park Studios

Вымышленные школьники
Персонажи «Южного Парка»